Llocs de la Bíblia
 Quèdeix de Neftalí, una vila de la qual queden restes al kibbutz Malquià.
 Quèdeix de Judà.
 Quèdeix d'Issacar o Quèdeix de Galilea.